Paloheimo est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1936), homme politique finlandais
 (1910-1973), nouvelliste et poète finlandais
Veli Paloheimo (né en 1967), joueur finlandais de tennis

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois